Никола́й Ива́нович Ильи́н:
 Ильин, Николай Иванович (1773—1823) — русский драматург.
 Ильин, Николай Иванович (1911—1992) — советский футболист.
 Ильин, Николай Иванович (1829—1892) — капитан 1-го ранга; герой Севастопольской обороны, Георгиевский кавалер (1855).
 Ильин, Николай Иванович — Георгиевский кавалер (подполковник; № 4230; 25 декабря 1828).
 Ильин, Николай Иванович (1837—после 1917) — инженер-полковник, один из совладельцев «Общества Московско-Рязанской железной дороги»